Bralin (gemeente)
 Bralin (Groot-Polen)
 Bralin (West-Pommeren)